

Statistiche ITF

Doppio

Vittorie (1)

Sconfitte (2)

Note

Collegamenti esterni